CBX est un code qui peut faire référence à :
 .

CBX est un sigle qui peut faire référence à :
 C++BuilderX, un C++Builder sorti par Borland en 2003 ;
 Cross Bronx Expressway, une voie de circulation importante de l'arrondissement du Bronx à New York.

Code IATA des aéroports